Aristotelia (plant) - plantengeslacht
 Aristotelia (mot) - mottengeslacht